Mitsuru Chiyotanda (Fukuoka, 1 de junho de 1980) é um futebolista profissional japonês que atua como zagueiro. Atualmente defende o Tokushima Vortis.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Naturais de Fukuoka (cidade)
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Júbilo Iwata